Franz Fernbach ist der Name folgender Personen: